Sandstone peut se référer à :

Lieux 
Australie
 Comté de Sandstone
 Sandstone (Australie), ville de l'Australie-Occidentale

États-Unis
 Sandstone (Minnesota), ville du Minnesota
 , ville de Virginie-Occidentale
 Sandstone Hills, collines de l'Oklahoma

Autres 
 Opération Sandstone